Station Sutton (Londen), een station in Londen
Station Sutton (Ierland), een station ten noorden van Dublin